The Rill Thing — студийный альбом американского певца Литла Ричарда, вышедший в 1970 году на лейбле Reprise Records.

Об альбоме
Последний к тому времени альбом Ричарда вышел в 1967 году на лейбле Modern. С тех пор музыкант сменил три лейбла и записывал лишь синглы. В 1970 году он заключил контракт с Reprise Records, первым альбомом для которого стала эта пластинка. В альбом включена кавер-версия песни The Beatles «I Saw Her Standing There».

Список композиций 
Сторона А
 Freedom Blues
 Greenwood, Mississippi
 Two-Time Loser
 Dew Drop Inn
 Somebody Saw You
 Spreadin’ Natta, What’s The Matter?
Сторона Б
 The Rill Thing
 Lovesick Blues
 I Saw Her Standing There

Альбомные синглы 
 Freedom Blues / Dew Drop Inn (4/1970; Reprise 0907)
 Greenwood, Mississippi / I Saw Her Standing There (8/1970; Reprise 0942)

Ссылки 
 The Rill Thing на discogs.com

Альбомы Литла Ричарда